TBX steht für:
 TermBase eXchange, eine XML-Auszeichnungssprache für den Austausch von Terminologiedaten
 Tobago Express (ICAO-Code), eine ehemalige Fluggesellschaft in Tobago

tbx steht für:
 Kapin (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung